

Toponyme 

 Vatry, une commune française, située dans le département de la Marne en région Grand Est.

Patronyme 

patronyme composé
  ;

personnalité
 René Vatry (1697-1769), un ecclésiastique et helléniste français.

Voir aussi 
 Aéroport Paris-Vatry, un aéroport français situé dans le département de la Marne, en région Grand Est